Jakob von Landshut ist der Name folgender Personen:

*Jakob von Landshut (Mediziner) (14./15. Jahrhundert; † vor 1427), deutscher jüdischer Wundarzt und Leibarzt von Herzog Stephan  (siehe auch Medizin in der jüdischen Kultur#Jüdische Stadt- und Leibärzte)
Jakob von Landshut (Baumeister) (~1450–1509), deutscher Baumeister und Architekt